Lac Bouchette kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Lac Bouchette, Senneterre, sjö i Québec, 
 Lac Bouchette, Lac-Bouchette, sjö i Québec,